Maras or Maraş può riferirsi a:

Geografia
 Maras –  nome alternativo per Maras-e Bozorg, città iraniana
 Maras –  nome alernativo per Maras-e Kuckak altra città iraniana
 Maras –  una città peruviana 
  Maraş –  nome alternativo della città turca di Kahramanmaraş
 Maraş –  nome turco per un quartiere di Famagosta sull'isola di Cipro
 Distretto di Maras – nella provincia di Urubamba, in Perù

Persone 
 Giuseppe Maras (1922-2002) – militare e partigiano italiano
 Ivan Maraš (1986 – ) – cestista montenegrino
 Robert Maras (1978 – ) – ex cestista tedesco

Televisione 
Maras – miniserie televisiva spagnola
 Maras - personaggio immaginario dell'universo di Star Trek

Altro
 Maras - cognome
 Māras –  un antico festival lettone dedicato alla dea Māra
 Salepi Maraş –  un tipo di salep proveniente dalla regione di Kahramanmaraş

Pagine correlate 
Marras
Marra